A FutureSex/LoveShow egy 2007-es világturné, mely az egyik legsikeresebb amerikai énekes, táncos, színész, Justin Timberlake második szólóalbumát, a FutureSex/LoveSounds-ot népszerűsítette. A turné műsorában tíz profi táncos fellépése, élő zenei együttes előadása és egy „őrült fényshow” kapott helyet.

2007 májusában Timberlake aláírt egy szerződést az HBO-val, melynek alapján a csatorna az énekes augusztus 16-ai, Madison Square Garden-beli előadását szeptember 3-án sugározta, majd november 20-án megjelentette DVD-n. A turné során sok vendégelőadó szerepelt Justinnal együtt, többek közt Timbaland, Pink, Fergie, Natasha Bedingfield és 50 Cent.

Kanada és USA 
A kanadai és az államokbeli turné 2007. január 8-án kezdődött San Diegóban. Az utolsó előadás március 29-én volt East Rutherford-ban (New Jersey). Az amerikai koncertek vendége Pink volt. A második kanadai és államokbeli leosztás szeptember 18-án ért véget. 52 show-t adtak összesen az USA-ban és 9-et Kanadában.

Európa

Óceánia 
A turnét a Nova 96,9 rádió jelentette be, 2007 végén a FutureSex/LoveShow eljut Ausztráliába és Új-Zélandra is. Az első ausztrál előadás Brisbane-ben volt, míg az utolsó az új-zélandi Auckland-ban.

Dallista

Pink 
"'Cuz I Can"
"Trouble"
"Just Like a Pill"
"Who Knew"
"Stupid Girls"
"Family Portrait"
"Dear Mr. President"
"[Don't Let Me Get Me"
"U + Ur Hand"
"Leave Me Alone (I'm Lonely)"
"Get the Party Started"/"Sweet Dreams (Are Made of This)"

Fergie 
"Here I Come"
"London Bridge"
"Clumsy"
"Medley"
"Barracuda"
"Mary Jane Shoes"
"Glamorous"
"Big Girls Don't Cry"
"Fergalicious"

Justin Timberlake 
"FutureSex/LoveSound" 10,39
"Like I Love You" 5,09
"Let Me Talk to You (Prelude)"/"My Love" 3,09
"Señorita" 11,20
"Sexy Ladies" 4,30
"Until the End of Time" 5,12
"What Goes Around…"/"… Comes Around (Interlude)" 10,12
"Chop Me Up"Timbaland előadása 5,03
"Rock Your Body" 8,21
"Set the Mood (Prelude)"/Medley: "Gone"/"Take It from Here"/"Last Night" 17,20
"Damn Girl" 5,00
"Summer Love" 3,20
"Losing My Way" 2,10
"Cry Me a River" 5,00
"LoveStoned"/"I Think She Knows (Interlude)" 4,50
"SexyBack" 9,10
"(Another Song) All Over Again" 11,20

össz. idő: 120,26

A turné állomásai

Jegyeladás

Jegyzetek

Fordítás 

Turnék 2007-ben